Земледельческий союз Александра Стамболийского () — левоцентристская аграрная политическая партия в Болгарии (сокращённо ЗСАС ()).

Партия образована в 1993 году, отделившись от партии Болгарский земледельческий народный союз, вставшей на консервативные позиции, и подчеркнув своим названием связь с наследием и идеями Александра Стамболийского. Вступала в коалицию с Болгарской социалистической партией, а также рядом других левоцентристских и левых групп («Коалиция за Болгарию»).

Принимала активное участие в выборах 2005, а также 2009 года. На последних из них председатель партии Спас Панчев был избран депутатом болгарского парламента.

Ссылки 
 Официальная страница — Уставь

Политические партии Болгарии
Левоцентристские партии
Аграрные партии